Камбри́льс ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 35,26 км². Население — 32422 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información histórica y cultural de la ciudad
 Datos generales
 Información meteorológica a tiempo real
 Diario Digital Revista Cambrils
 Bus Plana
 Doradatour

Муниципалитеты Таррагоны